Перепись населения Японии 2010 года () — девятнадцатая перепись населения Японии. Проходила 1 октября 2010 года, 22 года Хэйсэй. Большая перепись.
Согласно переписи, по состоянию на 1 октября 2010 года численность населения Японии составляет 128 057 352 человек, мужское население — 62 327 737 человек (48.7 % всего населения), женское население — 65 729 615 человек (51.3 % всего населения), рост населения по сравнению с 2005 годом — 0,2 %.

Содержание переписи 
Перепись разделена на две части: «Подведение итогов» и «Статистические данные». Первая часть состоит из шести глав: «Общая численность населения и численность населения по полу», «Численность населения по возрасту», «Численность населения по семейному положению», «Численность иностранного населения», «Состояние домашних хозяйств» и «Состояние недвижимости». Вторая часть состоит из трёх глав: «Обзор переписи населения 2010 года», «Итоговая структура и итоговая публикация переписи населения» и «Основные статистические таблицы». Каждая глава может включать в себя некоторое количество подглав.

Общая численность населения 
Первая глава переписи посвящена общей численности населения, численности населения по префектурам и численности населения по муниципалитетам, а также плотности населения и росту численности населения. В первой части переписи дана таблица с примерной информацией, а во второй части имеется таблица с подробными данными.

 Численностьо — общая численность населения данного региона (человек)
 Численностьм — численность мужского населения данного региона (человек)
 Численностьж — численность женского населения данного региона (человек)
 Рост — рост общей численности данного региона по сравнению с 2005 годом (%)
 Плотность — плотность населения данного региона (человек / км²)

Численность населения по возрасту 

 Численностьо — общая численность населения (человек)
 Численностьм — численность мужского населения (человек)
 Численностьж — численность женского населения (человек)

Общая численность

Численность по префектурам

Примечания

Ссылки 
  Перепись населения Японии 2010 года. Часть 1.
  Перепись населения Японии 2010 года. Часть 2.

Переписи населения в Японии
Япония
Октябрь 2010 года